

Architettura
Marienhof, edificio di Ilsenburg (Germania)
Marienhof, piazzale di Monaco di Baviera, retrostante al Neues Rathaus

Geografia

Austria

Marienhof, frazione del comune di Alland
Marienhof, frazione del comune di Nikitsch
Marienhof, frazione del comune di Spillern

Germania
Marienhof, frazione del comune di Dietenheim (Baden-Württemberg)
Marienhof, frazione del comune di Hagermarsch (Bassa Sassonia)
Marienhof, frazione del comune di Ingling (Baviera)
Marienhof, frazione del comune di Ingling (Baviera)
Marienhof, frazione del comune di Päwesin (Brandeburgo)
Marienhof, frazione della città di Krakow am See (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Marienhof, frazione del comune di Lindetal (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Marienhof, frazione del comune di Sukow-Levitzow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Marienhof, frazione del comune di Wolde (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
Marienhof, frazione del comune di Groß Kummerfeld (Schleswig-Holstein)
Marienhof, frazione del comune di Jerrishoe (Schleswig-Holstein)
Marienhof, frazione del comune di Kisdorf (Schleswig-Holstein)
Marienhof, frazione del comune di Thumby (Schleswig-Holstein)

Polonia
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Brodzikowo, nel comune di Mrągowo
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Dobrochy, nel comune di Tychowo
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Gumniska, nella città di Babimost
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Kijno, nel comune di Czarne
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Kujanki, nella città di Człuchów
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della località di Lubieszyn
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Marjanki, nel villaggio di Konotop
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Marianków, nel comune di Walce
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Marynowo, nel villaggio di Koszelewy
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Marysin, nel villaggio di Ostrowice
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Nosków, nel villaggio di Jaraczewo (Distretto di Jarocin)
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Smętowice, nel villaggio di Kołbaskowo
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Ryczywół, nel comune di Kalinowo
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Wągrodno, nella città di Szczecinek
 Marienhof, nome tedesco/ex-denominazione della frazione di Wszemierzyce, nel comune di Siemyśl

Persone
Anatolij Borisovič Marienhof, poeta russo (1897-1962)

Televisione
Marienhof, soap opera tedesca, in onda dal 1992